Garies kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Gariès, departementet Tarn i regionen Occitanien-et-Garonne,

Sydafrika 

 Bloukrans (berg i Sydafrika, Norra Kapprovinsen, Namakwa District Municipality, lat -30,57, long 17,93), 

Robotskapade Sydafrikaförgreningar